A konstans szónak több jelentése is van:
 Konstans (matematika) - egy olyan szám, melynek az értéke mindig állandó, tehát nem változhat meg
 Fizikai konstans - hasonló a matematikai állandóhoz, csak ezeket nem az ember találta ki, hanem a természetben léteznek
 Konstans (programozás) - nem változtatható értékű memóriaterület
Film
 Konstans, 1980-as lengyel film
Uralkodók
A Konstantin rövid alakjaként többen is használták névként:
I. Konstans római császár
II. Konstans bizánci császár